Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Helen Kelesi che ha battuto in finale 6–1, 6–0 Laura Garrone.

Teste di serie 

  Helen Kelesi (campionessa)
  Claudia Porwik (primo turno)
  Eva Pfaff (secondo turno)
  Barbara Paulus (primo turno)

 Federica Bonsignori (secondo turno) 
 Radka Zrubáková (quarti di finale) 
 Christina Singer (secondo turno) 
 Laura Garrone (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taranto Open 1988